Бондаренко Володимир Петрович:
 Бондаренко Володимир Петрович (вчений) — вчений у галузі твердих сплавів та зернистих композиційних матеріалів.
 Бондаренко Володимир Петрович (футболіст) — півзахисник ФК «Олександрія».
Сторінки зі списками однофамільців-тезок